Марциано — фамилия. Известные носители:

 Марциано, Йорам (род. 1964) — израильский политик.
 Марциано, Офир (род. 1989) — израильский футболист.